LAMP – tecnologia per siti web
 Linux Animation Movie Player – player video per Linux
 Library Access to Music Project – biblioteca musicale del MIT
 Jeff Lamp – cestista statunitense
 Loop-mediated isothermal amplification

Altri progetti